Nuile est le nom donné à deux maladies cryptogamiques des Cucurbitaceae :
 Nuile rouge : anthracnose des Cucurbitacées, due à Gloeosporium orbiculare
 Nuile grise : cladosporiose des Cucurbitacées, due à Cladosporium cucumerinum.

Maladie cryptogamique